Einzelhaus bezeichnet:

im deutschen Baurecht ein freistehendes Haus auf einem einzelnen Grundstück, siehe Offene Bauweise (Baurecht)
im Siedlungswesen eine Einzelsiedlung